

Localidades 

 Achères (Cher)
 Achères (Yvelines)

Desambiguações de topônimos